Mollens kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Mollens, Vaud, ort och kommun, 
 Mollens, Valais, ort,